O Grêmio Esportivo Monte Aprazível é um clube brasileiro de futebol da cidade de Monte Aprazível, no interior de São Paulo. Fundado em 26 de abril de 1946, suas cores são azul e amarela. Teve 9 participações no Campeonato Paulista de Futebol. Desde 1992 está com o seu departamento de futebol profissional desativado.

História 
Única equipe da cidade a se profissionalizar, em 1955, disputou por três anos consecutivos a Terceira Divisão (atual A3) e atingiu o seu auge em 1958, quando chegou a disputar a Segunda Divisão (atual A2) como vice-campeão, no lugar do campeão que foi o Expresso São Carlos que não assumiu o seu posto; mas pára, em 1959.

Em 1986, a Federação Paulista de Futebol abre o Campeonato Paulista para muitas equipes do interior, num processo mais amplo de democracia ao acesso do futebol profissional. O GEMA, como é mais conhecido, volta às disputas, porém, até 1991. O clube continua em plena atividade no futebol amador, e suas equipes de base são muito conhecidas na cidade e região.

Participações em estaduais 
 Segunda Divisão (atual A2) = 01 (uma)
- 1958
 Terceira Divisão (atual A3) = 07 (sete)
- 1955 - 1956 - 1957 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989
 Quarta Divisão (atual Série B) = 01 (uma)
- 1991

Títulos

Estaduais 
 Vice-Campeonato Paulista de Futebol - Série A3: 1957

Clubes de futebol de São Paulo (estado)
Clubes de futebol fundados em 1946
Monte Aprazível